Mistrzostwa świata w kajakarstwie górskim – zawody kajakarskie organizowane przez Międzynarodową Federację Kajakarską (ICF). Początkowo odbywały się wyłącznie w latach nieparzystych. Od 2002 r. mają miejsce co roku, poza latami rozgrywania Letnich Igrzysk Olimpijskich.

Edycje

Tabela medalowa 
Stan po MŚ 2018.

Bibliografia 
 
 
 Igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata i Europy w kajakarstwie górskim 

Mistrzostwa świata w kajakarstwie górskim